Panagaeus fasciatus — вид жужелиц из подсемейства Harpalinae. Один из трёх видов, обитающих в Северной Америке.

Описание 
Жук длиной около 9 мм. Тело волосистое, голова и переднеспинка полностью рыжего или жёлтого цвета. Надкрялья рыжие с чёрной полосой и чёрной вершиной.

Распространение 
Встречается в провинции канадской Онтарио и в США от Южной Дакоты и Массачусетса на севере, до Нью-Мексико, Техаса и Флориды на юге.

Экология и местообитания 
Населяют сухие леса. Взрослые живут среди опавшей листвы и часто используют крылья. Редко встречается днём, в основном время лёта — ночь.

Примечания

Ссылки 
 BugGuide Species Panagaeus fasciatus

Харпалины
Животные, описанные в 1823 году